ФК Пријевор је фудбалски клуб из Пријевора, Србија, и тренутно се такмичи у Западно-моравској зони, четвртом такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1939. године. Боја клуба је плава.

Новији резултати

Види још 
Списак фудбалских клубова у Србији

Спољашње везе
Профил на srbijasport.net
Профил на ФЗ 

П
Спорт у Чачку